Golo Brdo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Virovitice, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 366 stanovnika te 112 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji